OVO è una video enciclopedia online in lingua italiana e inglese, attiva dal 13 dicembre 2010. Il progetto prevede la pubblicazione online e satellitare di migliaia di videoclip prodotte da un network di creativi sparsi in tutto il mondo della durata di circa tre minuti ciascuna, corrispondenti ad altrettante voci enciclopediche il cui testo è approvato dall'Enciclopedia Treccani.

Storia
Il progetto della creazione di una enciclopedia in videoclip ebbe origine da un'idea di Andrea Pezzi, ed il primo passo fu la costituzione nel 2006 della OVO S.r.l., una società ad hoc partecipata dalla Nova Fronda S.r.l. e, a partire dal 2007, anche da Trefinance, una società del gruppo Fininvest, in base ad un accordo che passò anche al vaglio dell'antitrust.

Dopo l'uscita della Fininvest dall'operazione e la messa in liquidazione della società a causa del pesante passivo accumulato, il progetto rinasce con la costituzione della OVO Italia S.r.l. ad opera dello stesso Andrea Pezzi con nuovi soci, per arrivare finalmente alla pubblicazione on line il 13 dicembre 2010.

Nei primi sei mesi del 2011 OVO inizia a costruire i rapporti con i suoi futuri partner editoriali e commerciali. Dal giugno 2011 OVO è presente con i propri widget su Treccani.it, suo partner editoriale, e utilizzato come fonte esterna su portali di informazione, quali La Stampa, Il Sole 24 ore, e La Repubblica. Nell'aprile 2011 diventa Media Partner di Next Arts in occasione del Premio Next Arts 2011 – Concorso per giovani artisti "digitali", progetto culturale patrocinato dal MIBAC e dal MIUR. Sempre nell'ottobre 2011 rinnova il sito rilasciando una versione in HTML5 e dal design fluido, integrando in ciascuna videoclip altri contenuti aggregati dal web. Dal 2018 l'enciclopedia fa capo alla The Outplay Italia S.r.l. ed è accessibile sul dominio ovovideo.com.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Enciclopedie online